Christoph Bautz ist der Name folgender Personen:

* Christoph Bautz (Aktivist) (* 1972), deutscher Biologe und Aktivist
 Christoph Bautz (Schauspieler) (* 1978), deutscher Schauspieler und Sprecher